Le Dernier Train, film italien de 1965
 Le Dernier Train, téléfilm français de 1978
 , film argentino-uruguayen de 2002
 Le Dernier Train, film allemand de Joseph Vilsmaier et Dana Vávrová (2006)

Voir aussi 
 Le Dernier Train de Madrid, film de 1937
 Le Dernier Train de Gun Hill, film de 1959
 Le Dernier Train de Shanghai, film de 1960
 Le Dernier Train du Katanga, roman de 1965
 Le Dernier Train du Katanga, film de 1968 tiré du roman
 Le Dernier Train pour Frisco, film de 1971
 Dernier train pour Pontoise, chanson de 1988 tirée de l'album Chauds, sales et humides
 Dernier train pour Washington, album de bande dessinée de 2001
 Dernier train pour Busan, film de 2016.